Trio de Ferro - Termo original criado para denominar inicialmente a tríade de clubes paulistanos formada por Paulistano, Corinthians e Palmeiras e que depois passou a ser usado para denominar o conjunto formado por Corinthians, Palmeiras e São Paulo.
 Trio de Ferro Capixaba - Derivação do termo original que é usada para a tríade dos clubes mais tradicionais do futebol do Espírito Santo, formada pela Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce, pelo Rio Branco Atlético Clube e pelo Vitória Futebol Clube.
 Trio de Ferro Paranaense - Derivação do termo original usada para a tríade dos maiores clubes tradicionais de futebol do Paraná:  Coritiba, Atlético e Paraná Clube.